Санта Марија Малакатепек има више значења:

 Санта Марија Малакатепек (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Марија Малакатепек, Лас Маргаритас (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику